Municipio de Hardy puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hardy (condado de Lee, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lee.
 Municipio de Hardy (condado de Sharp, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Sharp.
 Municipio de Hardy (condado de Holmes, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Holmes.